JP Simões
Jovem Pan
Juventude Popular
.jp
Japão

Desambiguações de siglas
Acrónimos